Gang i sproget var en to-årig kampagne af Kulturministeriet, der satte fokus på det danske sprog. 

Kampagnen blev drevet af Dansk Sprognævn i samarbejde med Dansklærerforeningen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Danmarks Radio stod for det praktiske. 

Kampagnen startede den 14. september 2010 og sluttede i 2012.

Ekstern henvisning

 Gang i sproget – resultater – Dansk Sprognævns status over kampagnens resultater

Dansk sprog
Etableret i 2010
Dansk Sprognævn
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Produkter fra Danmarks Radio
Ophørt i 2012